Cornescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Familia Cornescu
 Ion Cornescu

Vezi și 
 Cornu (dezambiguizare)
 Corni (dezambiguizare)
 Cornea (dezambiguizare)
 Cornetu (dezambiguizare)
 Cornești (dezambiguizare)
 Cornățel (dezambiguizare)
 Corneanu (dezambiguizare)

Nume de familie românești